Lavau je název více francouzských obcí:

 Lavau (Aube) – obec v departementu Aube
 Lavau (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Lavau-sur-Loire – obec v departementu Loire-Atlantique